Cuixart ist der Familienname folgender Personen:

 Jordi Cuixart (* 1975), spanischer Aktivist
 Modest Cuixart (1925–2007), spanischer Maler